

Patronyme 
 Maarten Jacobszoon Heemskerck né Marten van Veen, 1498-1574), peintre hollandais ;  
 Otto van Veen dit Otto Venius ou Otto Vaenius (1557-1626), peintre maniériste hollandais ;   
 Herman van Veen (1945-), acteur, musicien, parolier et chanteur néerlandais ;  
 Henk van Veen, importateur néerlandais des motocyclettes Kreidler, constructeur des motocyclettes Van Veen;  
 Babette van Veen (1968-), actrice, auteure-compositrice-interprète et chanteuse néerlandaise ;  
 Maarten van Veen (1971-), pianiste et chef d'orchestre néerlandais ;  
 Jeroen van Veen (1974-), musicien néerlandais, bassiste du groupe Within Temptation.

Industrie 
 Van Veen : marque de motocyclette néerlandaise.  

Homonymie de patronyme